Fedotowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 in der Oblast Iwanowo:
 Fedotowo (Iwanowo, Putscheschski), im Putscheschski rajon
 Fedotowo (Iwanowo, Schuiski), im Schuiski rajon
 in der Oblast Jaroslawl:
 Fedotowo (Jaroslawl, Bolscheselski), im Bolscheselski rajon
 Fedotowo (Jaroslawl, Ljubimski), im Ljubimski rajon
 Fedotowo (Jaroslawl, Uglitschski), im Uglitschski rajon
 in der Oblast Kaliningrad:
 Fedotowo (Kaliningrad), im Rajon Prawdinsk (bis 1947 (Groß) Plauen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Fedotowo (Kaluga)
 in der Republik Karelien:
 Fedotowo (Karelien)
 in der Oblast Kostroma:
 Fedotowo (Kostroma, Buiski), im Buiski rajon
 Fedotowo (Kostroma, Makarjewski), im Makarjewski rajon
 Fedotowo (Kostroma, Sussaninski), im Sussaninski rajon
 in der Oblast Moskau:
 Fedotowo (Moskau, Dmitrowski), im Dmitrowski rajon
 Fedotowo (Moskau, Orechowo-Sujewski), im Orechowo-Sujewski rajon
 Fedotowo (Moskau, Russki), im Russki rajon
 Fedotowo (Moskau, Taldomski), im Taldomski rajon
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Fedotowo (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Orjol:
 Fedotowo (Orjol)
 in der Region Perm:
 Fedotowo (Perm, Berjosowski), im Berjosowski rajon
 Fedotowo (Perm, Juswinski), im Juswinski rajon
 Fedotowo (Perm, Permski), im Permski rajon
 in der Oblast Pskow:
 Fedotowo (Pskow, Noworschewski), im Noworschewski rajon
 Fedotowo (Pskow, Porchowski), im Porchowski rajon
 in der Republik Tatarstan:
 Fedotowo (Tatarstan)
 in der Oblast Twer:
 Fedotowo (Twer, Rschewski), im Rschewski rajon
 Fedotowo (Twer, Toropezki), im Toropezki rajon
 Fedotowo (Twer, Wessjegonski), im Wessjegonski rajon
 in der Oblast Wladimir:
 Fedotowo (Wladimir, Gus-Chrustalny), im Gus-Chrustalny rajon
 Fedotowo (Wladimir, Sobinski), im Sobinski rajon
 in der Oblast Wologda:
 Fedotowo (Wologda, Beloserski), im Beloserski rajon
 Fedotowo (Wologda, Kirillowski), im Kirillowski rajon
 Fedotowo (Wologda, Scheksninski), im Scheksninski rajon
 Fedotowo (Wologda, Totemski), im Totemski rajon
 Fedotowo (Wologda, Wologodski), im Wologodski rajon, Landgemeinde Fedotowskoje
 Fedotowo (Wologda, Wologodski, Kubenskoje), im Wologodski rajon, Landgemeinde Kubenskoje